Sighvatsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Sturla Sighvatsson (1199–1238), chef islandais du clan des Sturlungar ;
 Þórður kakali Sighvatsson (1210–1256), chef islandais ;
  (né en 1972), joueur de handball islandais ;
 Sigurjón Sighvatsson (né en 1952), producteur de film islandais ;
  (né en 1956), économiste islandais.

Notes et références